John McMurtry est un nom pouvant désigner:

 (1812-1890), architecte et constructeur américain
, professeur d'économie canadien

McMurtry, John